John Linnell kan syfta på bland andra:

* John Linnell (född 1959), amerikansk musiker
 John Linnell (1792–1882), engelsk landskaps- och porträttmålare